Passell je priimek več osebnosti:

 Laurence »Larry« Passel (1925 – 2021), ameriški fizik
 Michael »Mike« Passell (*1947), ameriški profesionalni bridžist
 Nancy Passell (*1949), ameriška profesionalna bridžistka
 Nicholas »Nick« Passell, ameriški matematik